Наде́жда Якубо́вич: Якубович, Надежда Васильевна (род. 1954) — советская легкоатлетка, метательница копья.
 Якубович, Надежда Павловна (род. 1929) — работница машиностроительной отрасли, Герой Социалистического Труда.